Административными центрами субъектов Российской Федерации чаще всего являются их самые крупные города. В нескольких субъектах, а именно — в Вологодской области, в Ингушетии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — административные центры меньше самого крупного по населению города: соответственно, это административный центр и крупнейший город в каждом субъекте — Вологда и Череповец, Магас и Назрань, Ханты-Мансийск и Сургут, Салехард и Ноябрьск. До 2015 года крупнейшим городом Кемеровской области был Новокузнецк, а не административный центр город Кемерово.

Три административных центра являются городами федерального значения и в состав субъектов не входят (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь ).

Все остальные города с точки зрения муниципального устройства образуют городской округ, кроме Гатчины в Ленинградской области, которая образует городское поселение Гатчинского муниципального района. На уровне административно-территориального устройства являются городами республиканского, краевого, областного, окружного значения/подчинения, за исключением Читы в Забайкальском крае и опять-таки Гатчины, которая образует городское поселение Гатчинского района и на уровне административно-территориальном.

Примечания

Ссылки 
 Города — центры единиц административно-территориального деления России

 
Списки субъектов Российской Федерации
♥